Евреносоглу е османска акънджийска и газийска династия в Южна Македония и Тракия. Нейни представители и до днес живеят в Турция. Основател на рода е Евренос бей, който като удж бей служи при султаните Орхан I, Мурад I, Баязид I, Сюлейман Челеби и Мехмед I. Той основава наново град Енидже Вардар, в който се настанява с акънджиите си и подготвя непрестанните си военни походи до смъртта си през 1417 година. При синовете му Али бей и Иса бей градът допълнително се разширавя като се строят бедестен, нови джамии, бани, медресета и текета.

В тахрир дефтера от 1519 година са регистрирани 59 села във вакъфа на Евреносоглу, повечето от половината от които с турски имена, а останалите със славянски и гръцки имена.

Родословие

Бележки 

Евреносоглу